LGM kan henvise til:
 "Last Glacial Maximum", på dansk sidste istids maksimum
 Left-Green Movement
 Libre Graphics Meeting
 Little Green Men Games
 Let's Go Mets

Little Green Men
 "Little Green Men", på dansk små grønne mænd, stereotypisk portrættering af rumvæsner
 LGM-1, (for "Little Green Men") øgenavn for den første opdagede pulsar
 LGM-2, øgenavn for KIC 8462852

LGM - silo-affyrede missiler
 LGM-25 Titan
 LGM-25 Titan I ICBM
 LGM-25 Titan II ICBM
 LGM-30 Minuteman ICBM
 LGM-118 Peacekeeper ICBM